Der Europe Top 16 Cup 2019 im Tischtennis fand vom 2. bis 3. Februar im Schweizer Montreux statt. Die Titelverteidiger waren bei den Männern Timo Boll und bei den Frauen Bernadette Szőcs. Gold ging an Dimitrij Ovtcharov und Petrissa Solja.

Qualifikation 
Qualifiziert sind die amtierenden Einzel-Europameister Timo Boll und Li Qian, außerdem die in der Weltrangliste vom Dezember 2018 bestplatzierten 14 europäischen Spieler und Spielerinnen (ohne Berücksichtigung der Europameister und von Spielern, die nicht zu den besten zwei des jeweiligen Verbands gehören oder keine Spielberechtigung für Weltturniere haben). Da bei Männern und Frauen unter diesen 15 Spielern kein Spieler des Gastgebers Schweiz ist, darf dieser je einen weiteren Teilnehmer benennen, ansonsten würde der letzte Platz ebenfalls über die Weltrangliste vergeben werden. Die Wildcards gingen an Lionel Weber und Rachel Moret.

Modus 
Die Teilnehmer spielten von Anfang an im K.-o.-System. Die Halbfinalverlierer trugen ein Spiel um Platz 3 aus, die drei Erstplatzierten qualifizierten sich automatisch für den World Cup.

Teilnehmer 
Die erste Spalte gibt die Abschlussplatzierung an, die Spalten „WRL“ und „ERL“ die für die Setzung relevante Welt- bzw. Europaranglistenposition vom Februar 2019.

Männer

Frauen

Weblinks 
 Offizielle Website (abgerufen am 3. Dezember 2018)
 Der Europe Top 16 Cup 2019 auf der Website der ITTF (abgerufen am 5. Dezember 2018)

Einzelnachweise 

Tischtenniswettbewerb in der Schweiz
Tischtennisveranstaltung 2019
Sportveranstaltung in Montreux